Jeanne Panne (persoon) — een slachtoffer van de Europese heksenvervolgingen
 Jeanne Panne (stripalbum) — een stripalbum uit de Suske en Wiske-reeks